La Libertad es una escultura de bronce ubicada en la plaza Francia en el centro histórico de Lima (Perú). Fue realizada en 1926 según diseño del escultor francés René Bertrand-Boutée y fundida por Eugène Soleau. Es una escultura de una sola pieza de bronce de unos 2 m de altura y representa una figura femenina de pie, vestida con una leve túnica y con una corona de laurel en la cabeza. Esta se encuentra instalada sobre un pedestal de 4.30 m de altura. La escultura y la plaza Francia fueron declaradas ambiente urbano monumental en 1972. En 2018 la Libertad fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2018.

Historia

Concepción y fabricación 
Uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX fue la celebración llevada a cabo en conmemoración del Centenario de la Independencia del Perú, acontecida en 1921 durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. Las diversas colonias extranjeras residentes en Lima se organizaron para hacer un regalo a la ciudad con ocasión de dicha celebración y, entre ellas, la colonia francesa residente en Lima organizó una comisión para regalar una escultura a la ciudad; esta comisión había pensado ubicar la escultura en la Plaza Mayor de Lima. Sin embargo, la comisión no logró tener listo el obsequio a tiempo, por lo cual la colonia francesa fue la única que no obsequió nada al Perú por dicho acontecimiento.

En 1925 se retomó el proyecto de la escultura de La Libertad; para esto se creó una nueva comisión, a cargo del ingeniero francés Michel Fort, la cual se encargó de conseguir el dinero para la obra. Para elegir la escultura se convocó a un certamen internacional, llevado a cabo en Roma en 1925. El ganador fue René Bertrand-Boutée, escultor francés que fue autor de muchos bustos y esculturas de bronce. 

Los trabajos de la instalación de la estatua y la base fueron hechos por Florentino Palma. Se utilizó granito blanco de Amancaes. Además de la escultura se hizo fundir y burilar una placa de bronce que decía “Homenaje de la colonia francesa a la República del Perú en el primer centenario de su Independencia”. La escultura venía acompañada de cuatro candelabros ornamentales de bronce y hierro de 4,55 m. El monumento fue colocado en una plaza construida a cuenta del gobierno. La obra estuvo a cargo de la importante constructora “Foundation”.

Sobre el autor 
El diseño de la escultura de La Libertad se debe al artista francés René Bertrand-Bouteé, ganador del concurso organizado por la comisión para la realización de la pieza artística conformada en 1925. Este artista nació en Maubergé en 1877 y se formó en la École des Beaux-Arts de París, siendo alumno de Louis-Ernest Barrias y Jules Coutan. Destaca por sus obras conmemorativas, como las dedicadas a las víctimas de la Primera Guerra Mundial que se conservan en Felleries (1921), Hautmont (1921), Fourmies (1923) o Cenon (1923). De estas, el grupo escultórico de Fourmies, titulado Monument aux morts de 14-18, presenta una figura femenina representando a la Victoria, con una antorcha en la mano izquierda extendida y una espada en la derecha (Perchet, 2017), en una postura similar a la de la escultura limeña. Por su parte, en el Monument aux morts de en Felleries, sobre el obelisco central aparece una rama de laurel (C., 2017), aunque en un contexto completamente distinto al de la libertad limeña.

Sin embargo, la obra de Bertrand-Bouteé que más semejanzas guarda con la Libertad limeña es el monumento “Á la gloire de l’Aviation”, que fue inaugurado en la ciudad de Toul en 1930 y que desapareció en la Segunda Guerra Mundial (Howald, 2014). En esta escultura el artista representa a la Aviación como una mujer alada levemente vestida que lleva la mano derecha alzada portando un avión y la mano izquierda flexionada llevando una palma. La postura es muy similar a la de la Libertad limeña, especialmente en la posición de la mano izquierda, flexionada en dirección al pecho y portando una palma en posición vertical. Como veremos al describir la escultura de la Libertad limeña, ésta representa a una mujer coronada con laurel, con una antorcha en la mano izquierda y una palma de laurel en la derecha. Las similitudes entre ambas piezas son notables, especialmente en los pliegues del ropaje, la posición de la mano que lleva la palma (la derecha en la Aviación y la izquierda en la Libertad) y en la postura de las piernas una delante de otra, con el vestido dejando ver el muslo de la pierna frontal.

Ubicación 

Como sucede a menudo con los monumentos limeños, el monumento a la Libertad ha sufrido de cambios de ubicación. Inicialmente el monumento fue colocado en una plaza construida en 1922 a cuenta del gobierno, denominada plaza de la Libertad. La obra estuvo a cargo de la importante constructora “Foundation”, y se inauguró el 17 de enero de 1926. A la ceremonia de inauguración asistieron el presidente Augusto B. Leguía, el arzobispo de Lima, Emilio Lisson y los representantes diplomáticos de Francia. Durante la inauguración del monumento el ingeniero Michel Fort agradeció al presidente Leguía que la escultura de la libertad diera nombre a la plaza y que además en agradecimiento se construyera la avenida Francia.

La avenida Francia partía de la plaza Libertad y cortaba en diagonal a la urbanización Santa Beatriz hasta llegar a la entonces avenida Leguía (hoy avenida Arequipa). Luego del gobierno de Leguía el nombre de la avenida Francia sería cambiada por el de Avenida del Soldado Desconocido, siendo actualmente conocida como avenida Nicolás Araníbar.

En 1935 la escultura fue trasladada desde su ubicación inicial en la plaza Libertad a la antigua plaza de la Recoleta, que desde 1911 había sido rebautizada como plaza Francia. Es en este lugar, ha permanecido la escultura hasta el día de hoy, aunque en las remodelaciones que se han llevado a cabo en la plaza su ubicación ha tenido variaciones notables.

Actualmente, la escultura de la Libertad se encuentra en un sector de la plaza correspondiente -de manera aproximada- al cruce de la prolongación imaginaria de los jirones Camaná y Tambo de Belén, cerca de las fachadas del Hospicio Manrique y de la iglesia de los Sagrados Corazones (Recoleta); la escultura está orientada de manera tal que la Libertad apunta con la antorcha levantada hacia el este.

Restauración 

El proceso de restauración contempló el estudio histórico estético, así como el análisis cualitativo y cuantitativo de los materiales, con el propósito de determinar la técnica de ejecución de la obra y materiales ajenos. Paralelamente se realizó el tratamiento de conservación y restauración, basado en la mínima intervención, bajo lineamientos internacionales.

Primero se elaboró un diagnóstico del estado inicial de la escultura, calas estratigráficas, monitoreo de temperatura y humedad. Luego se realizó un estudio histórico, artístico con el fin de recuperar los valores originales, estéticos y monumentales de la Libertad. Se han retirado varias capas de pintura que se habían colocado sobre el bronce de la escultura y los elementos de piedra del pedestal que no permitían apreciar sus características originales. Al retirar la pintura del bronce se pudo descubrir la firma del escultor Bertrand Boutée y el sello del fundidor Soleau. 

Debido a los actos vandálicos a los que había sido expuesta la composición escultórica, se colocaron réplicas de los elementos que a lo largo del tiempo fue perdiendo, como son la antorcha que llevaba en la mano izquierda, la palma de laurel que llevaba en la mano derecha y la placa conmemorativa original que se colocó en el monumento en 1926. 

Asimismo, se ha restituido la parte inferior del pedestal que había desaparecido y se ha liberado una parte del pedestal de piedra que había sido cubierto con concreto.

En el 2019, el Programa para la Recuperación del centro histórico de Lima (PROLIMA), dependencia de la comuna limeña realizó la restauración de dicha escultura. Luego de un conjunto de estudios de carácter multidisciplinario se realizó un trabajo de recuperación de tres meses. En este proceso se restituyó la Antorcha y la placa conmemorativa de inauguración que habían sido robadas. La develación de la obra restaurada se realizó el 25 de septiembre de 2019 y contó con la presencia del alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells; el embajador de Francia, Antoine Grassin; y el gerente, Luis Martín Bogdanovich.

Véase también 
 Centro Histórico de Lima

Referencias

Bibliografía 

 Escosura, D. P. (1645). Manual de Mitología. Madrid: Establecimiento Tipográfico de D. P. de P. Mellado.
 Grimal, P. (1989). Diccionario de Mitología Griega y Romana. Barcelona: Paidos.
 Hamann Mazuré, J. (enero de 2011). Monumentos públicos en espacios urbanos de Lima 1919-1930. Barcelona: Universidad de Barcelona.
 Lima 1919-1930. La Lima de Leguía. (2007). Lima: San Marcos.

Estatuas de Lima
Distrito de Lima
Oncenio de Leguía
Esculturas al aire libre de Perú
Esculturas de 1926
Esculturas a la libertad